ПАТ «Українська автомобільна корпорація (УкрАВТО)» — приватна транснаціональна компанія, найбільший виробник автомобілів, дистрибутор і постачальник сервісних послуг в Україні. УкрАВТО — єдиний в Україні виробник автомобілів, що володіє технологією повномасштабного виробництва. У 2002 році корпорація отримала у власність великого українського виробника автомобілів: ЗАЗ / АвтоЗАЗ, після банкрутства Daewoo Motors.

Історія

1969—1989 
Корпорація УкрАВТО взяла свій початок зі створення Головного управління технічного обслуговування та ремонту автомобілів у 1969 році, у складі якого були 7 регіональних виробничих управлінь і близько 50 сервісних станцій для технічного обслуговування автомобілів. Пізніше було реорганізовано в Українське орендне виробниче об'єднання «Автосервіс», складовими якого вже були 25 обласних підприємств, 7 регіональних центрів і 280 Станцій технічного обслуговування.

1990—… 
При здобутті Україною незалежності сталися вагомі структурні перетворення у корпорації, що призвели до створення ВАТ «Українська автомобільна корпорація», скорочена назва — Корпорація УкрАВТО. Саме у цей період Корпорація УкрАВТО отримала контроль над Запорізьким автомобілебудівним заводом (більш ніж 82% акцій ВАТ «АвтоЗАЗ»)

Напрями діяльності

Структура

Дочірні компанії 
 Generaly Garant 
 «ЗіпАВТО»
 «Автоцентр Голосіївський» 
 «Автозапчасти-СПАКСЕР»

Персонал 
Персонал УкрАВТО — це висококваліфіковані спеціалісти: інженери та бухгалтери, механіки та менеджери, які мають досвід роботи у різних сферах діяльності. Загалом у корпорації зайнято понад 40 тисяч працівників. Більшість працівників виробничих підприємств, дилерських і сервісних центрів проходять стажування та курси у провідних закордонних автомобільних компаніях.

Виробництво 
Головним заводом Корпорації (в Україні) з випуску авто є Запорізький автомобілебудівний завод.

Продукція

Легкові авто

Автобуси та вантажні автомобілі

Партнери 
Співробітництво корпорації з такими автомобільними гігантами, як DaimlerChrysler, General Motors, Toyota, Nissan, Renault та створення спеціалізованих підприємств у складі УкрАВТО дозволяє виробляти, реалізовувати та обслуговувати модельні ряди знаних в усьому світі марок автомобілів: Mercedes-Benz, Chrysler, Jeep, Opel, Toyota, Nissan.

Налагоджена за багато років виробництва вітчизняних автомобілів співпраця з українськими виробниками складальних та комплектуючих сприяє гармонійному та цілеспрямованому розвитку вітчизняного автомобільного ринку. Кількість таких партнерів на сьогодні перевищує цифру 800.

Виробництво та обслуговування автомобілів потребує налагодженого циклу постачання запасних частин на всі підприємства Корпорації УкрАВТО. Компанія «ЗіпАВТО», що забезпечує запасними частинами підприємства, пропонує продукцію 12 всесвітньо відомих торговельних марок виробників запасних частин. Серед них — BP, Castrol, Fram, ABS, Bilstein, Ruville, Bosal, Valeo, Eyquem тощо.

Див. також 
Богдан (корпорація)
АІС
Єврокар

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт корпорації УкрАВТО 
 Результати торгів акціями Української автомобільної корпорації на "Українській біржі" 
 Акції «Укравто»  
 

Автобудівні підприємства України
Підприємства, засновані 1969